Григорий Цамблак (Цамвлах, Цимивлах, Семивлах, Самблак; род. ок. 1364 — ок. 1420) — болгарский писатель и книжник, ученик Евфимия Тырновского, представитель Тырновской книжной школы, деятель православной церкви, митрополит Киевский (имел титул «митрополит Литовский и всея Руси»), избранный в Великом княжестве Литовском для православных епархий государства.

Биография 

Григорий родился в Тырнове, столице Второго Болгарского царства и происходил из боярского рода, предполагаемый племянник митрополита Киприана. Образование закончил в Тырнове и Константинополе и был игуменом монастыря Дечани в Сербии в начале XV века. Потом служил в Сучаве «пресвитером великой церкви Молдавской». Под влиянием Витовта, стремившегося к открытию в своих владениях особой православной митрополии, отдельной от московской, Григорий избран был собором западнорусских епископов в митрополиты и отправился для посвящения в Константинополь, но там ему в этом было отказано. Когда и вторичное посольство Витовта в Константинополь оказалось безуспешным, собор западнорусских епископов 15 ноября 1415 рукоположил в Новгородке-Литовском Григория в митрополита киевского и литовского. В Москве это разделение русской митрополии сочтено было отступничеством Григория; его обвинили в том, что он вступил в единение с папой; имя его включено было в статью проклятия, провозглашавшегося в Москве в неделю Православия. В 1418 он отправился с посольством на Констанцский собор, но заявил там, что прибыл единственно по повелению своего князя, подчиняться же папе не желает. На литургии, которую Цамблак служил в Констанце, присутствовали византийские послы. Это свидетельствует о том, что к этому времени сан митрополита Григория был признан Константинопольским патриархом. Возвратясь в Литву, Григорий основал свою кафедру в Вильне, при Богородицкой церкви.

Опасаясь гонений со стороны великого князя литовского и зная нерасположение к себе некоторых православных епископов, которые не желали отделяться от митрополита московского, Григорий удалился в Сербию, где стал игуменом монастыря Дечан.

Согласно летописным известиям умер в Киеве зимой 1420 г.

Сочинения 
Литературние труды Цамблака во Влахии написаны на болгарском. Выступает за введение орфографии и языковую реформу, проводимую патриархом Евфимием Тырновским. Сочинения его пользовались большим уважением и в Московской Руси. Уже в XV в. проповеди его иногда были вносимы в сборники церковных поучений наряду с проповедями Иоанна Златоуста и других святых отцов, хотя и без имени автора, а в XVI в. вносимы были уже весьма часто, под различными именами. Московский митрополит Макарий внёс сочинение Григория в свою Четью-Минею, поместив их под разными числами и потом соединив большую часть их в конце июльской книги под заглавием «Книга Г. Самвлака». Как проповедник, Григорий слишком сильно подражал византийским образцам и доходил до такой напыщенности, которая иногда делает сочинения его маловразумительными. Всего известно до 26 сочинений Григория. Это — почти исключительно слова на различные праздники и на особые случаи.

Особый интерес представляет его слово о мучениях Иоанна Нового в Белграде (ныне Аккерман), имеющее весьма важное значение для исторической этнографии и для истории торговли в нынешней Бессарабии и на южном берегу Чёрного моря; слово это приложено к сочинению румынского епископа Мельхиседека, написавшего биографию Григория под заглавием: «Viéta si scrierile lui Grigorie Tamblacu» (Бухар., 1884).

Примечания

Литература 
 
 Яцимирский А. И. Григорий Цамблак. Очерк его жизни, административной и книжной деятельности. СПб., 1904.
 Мечев К. Григорий Цамблак. — София : Наука и изкуство, 1969. — 324 с.
 Данчев Г. Страници из историята на Търновската книжовна школа. С., 1983.
 Търновска книжовна школа. Т. 3. Григорий Цамблак. Живот и творчество. С., 1984.
 Кенанов Д. Озареният Григорий Цамблак. По материали от вилнюските ръкописни и старопечатни сбирки. Велико Търново, 2000.
 Дончева-Панайотова Н. Григорий Цамблак и българските литературни традиции в Източна Европа XV—XVІІ в. Велико Търново, 2004.
 
 
 Петрушко В. И. Григорий Цамблак и планы великого князя Витовта по возрождению православной митрополии в Литве // XXIV Ежегодная богословская конференция ПСТГУ: Материалы. М., 2015. — С. 55-60.

Родившиеся в 1360-е годы
Родившиеся в Велико-Тырново
Умершие в 1440-е годы
Средневековые болгарские писатели
Религиозные деятели Великого княжества Литовского
Религиозные деятели России
Религиозные деятели Сербии
Писатели-священники
Тырновская книжная школа